Giulio Bedeschi (1915-1990) – militare e scrittore italiano, autore di Centomila gavette di ghiaccio
Giuseppe Bedeschi (1939) – filosofo e accademico italiano
Lorenzo Bedeschi (1915-2006) – presbitero, partigiano e storico italiano
Ines Bedeschi, nome di battaglia "Bruna"  (1914-1945) – partigiana italiana, medaglia d'oro